

Toponymie 
 Komsomolsk, ville de l'oblast d'Ivanovo, en Russie ;
 Komsomolsk-sur-l'Amour, ville du krai de Khabarovsk, en Russie ;
 Réserve naturelle de Komsomolsk
 Komsomolsk, nom porté jusqu'en 2016 par la ville de Horichni Plavni, oblast de Poltava, en Ukraine.

Autres 
 Komsomolsk est un film de Sergueï Guerassimov tourné en 1938 

Homonymie de toponyme